Цетинский:

 Цетинский, Андрей (1921—1997) — югославский словенский военный деятель.
 Цетинский монастырь — православный монастырь Рождества Пресвятой Богородицы в городе Цетинье.